Третяки — особи, що мають таке прізвище
 Третяки — село в Донецькій області
 Третяки — село в Росії (Воронезька область).